Brinek ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrude Brinek (* 1952), österreichische Politikerin (ÖVP)